Protestantisme, een stroming in het christendom
 Protestantse Kerk in Nederland, een protestantse fusiekerk in Nederland
 Verenigde Protestantse Kerk in België, een protestantse fusiekerk in België

Kerkgebouwen in Nederland die geen specifieke benaming kennen, zoals:
 Protestantse Kerk (Beek)
 Protestantse Kerk (Berlicum-Rosmalen)
 Protestantse kerk (Best)
 Protestantse kerk (Blitterswijck)
 Protestantse kerk (Boxmeer)
 Protestantse kerk (Boxtel)
 Protestantse Kerk (Chevremont)
 Protestantse Kerk (Egmond-Binnen)
 Protestantse Kerk (Eijsden)
 Protestantse kerk (Engelen)
 Protestantse kerk (Gennep)
 Protestantse kerk (Grave)
 Protestantse kerk (Grevenbicht)
 Protestantse kerk (Heeze)
 Protestantse kerk (Helenaveen)
 Protestantse kerk ('s-Hertogenbosch)
 Protestantse kerk (Hilvarenbeek)
 Protestantse kerk (Hooge Zwaluwe)
 Protestantse Kerk (Huissen)
 Protestantse Kerk (Lage Zwaluwe)
 Protestantse kerk (Lith)
 Protestantse kerk (Maasbracht)
 Protestantse kerk (Noordwolde)
 Protestantse kerk (Oisterwijk)
 Protestantse kerk (Oudenbosch)
 Protestantse kerk (Retranchement)
 Protestantse kerk (Scherpenzeel)
 Protestantse kerk (Schettens)
 Protestantse kerk (Sint Nicolaasga)
 Protestantse kerk (Steggerda)
 Protestantse kerk (Terheijden)
 Protestantse kerk (Urmond)
 Protestantse kerk (Vlijmen)
 Protestantse Kerk (Warmond)
 Protestantse kerk (Zaamslag)

Kerkgebouwen in België:
 Protestantse kerk (Geel)
 Protestantse kerk (Hodimont)
 Protestantse kerk (Ieper)
 Protestantse kerk (Spa)

Kerkgebouwen in Aruba:
 Protestantse kerk (Aruba)

Kerkgebouwen in Duitsland:
 Protestantse Kerk (Bergisch Neukirchen)
 Protestantse kerk (Großwinternheim)
 Protestantse kerk (Sankt Goarshausen)
 Protestantse kerk (Sensweiler)
 Protestantse Kerk (Zeigerheim)
 Protestantse Kerk van Eisbergen
 Protestantse Kerk van Hausberge
 Protestantse Kerk van Holtrup
 Protestantse Kerk van Holzhausen
 Protestantse Kerk van Schale
 Protestantse kerk van Winningen

Kerkgebouwen in Frankrijk:
 Protestantse kerk van Boulogne-sur-Mer
 Protestantse kerk van Calais
 Protestantse kerk van Duinkerke
 Protestantse kerk van Rijsel